Beloglasow ist der Familienname folgender Personen:
 Anatoli Alexejewitsch Beloglasow (* 1956), sowjetischer Ringer
 Sergei Alexejewitsch Beloglasow (* 1956), sowjetischer Ringer